Tudhalija je ime več hetitskih kraljev:
 Tudhalija, tudi Tudhalija I., je bil hipotetični preddinastični kralj Hetitov, ki je domnevno vladal v poznem 17. stoletju pr. n. št. (kratka kronologija). Forlanini (1993) domneva, da je bil praded Hatušilija I. 
 Tudhalija I., tudi  Tudhalija II., je vladal okoli 1430-1400 pr. n. št.
 Tudhalija II., tudi Tudhalija III., je vladal okoli 1380. let pr. n. št. 
 Tudhalija III., tudi "Tudhalija otrok", je morda malo časa vladal okoli 1358 pr. n. št.
 Tudhalija IV. je vladal okoli 1237 pr. n. št.
 Tudhalija, novohetitski kralj Karkemiša je vladal okoli 1100 pr. n. št.

Nekaj biblicistov je predlagalo, da je bil kralj narodov Tidal, ki je v Prvi Mojzesovi knjigi 14:1  omenjen kot kralj, ki se je pridružil Kedorlaomerju pri napadu na uporne Kanaance, zasnovan na enem od Tudhalijev.

Sklici

Hetitski kralji
Vladarji v 17. stoletju pr. n. št.